Froschmühle ist der Name folgender Orte:

in Bayern:
 Froschmühle (Buch am Wald), Ortsteil der Gemeinde Buch am Wald, Landkreis Ansbach
 Froschmühle (Dinkelsbühl), Stadtteil der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Froschmühle (Langdorf), Ortsteil der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen
 Froschmühle (Leutershausen), Ortsteil der Gemeinde Leutershausen, Landkreis Ansbach
 Froschmühle (Neuendettelsau), Ortsteil der Gemeinde Neuendettelsau, Landkreis Ansbach

Froschmühle bezeichnet außerdem
 eine Mühle im Eisenberger Mühltal in Thüringen